Wolfsbane – personaggio Marvel Comics
 Wolfsbane – romanzo di Craig Thomas del 1978

Musica 
 Wolfsbane – gruppo musicale hard rock britannico
 Wolfsbane – album dei Wolfsbane del 1994